Anchieta (geslacht), geslacht
Anchieta fumosella, insect
Anchieta notha, insect
José de Anchieta, een Spaanse jezuïet-missionaris en zalige
Anchieta (Espírito Santo), gemeente in de Braziliaanse deelstaat Espírito Santo
Anchieta (Santa Catarina), gemeente in de Braziliaanse deelstaat Santa Catarina
Rodovia Anchieta, autosnelweg in de Braziliaanse deelstaat São Paulo